Pega — freguesia portuguesa do concelho da Guarda
Racha — ou pega; uma forma de corrida automobilística ilícita 
Pega-pega — brincadeira infantil, conhecida em Portugal como apanhada
Pega Pega — telenovela das 19h da Rede Globo de 2017

Aves
Pega-azul (Cyanopica cyanus)
Pega-rabuda (Pica pica) 
Arau-gigante (Pinguinus impennis) — ou pega-gigante

Desambiguações de animais